Lopatino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:

in der Oblast Archangelsk:
 Lopatino (Archangelsk)
in der Oblast Iwanowo:
 Lopatino (Iwanowo, Furmanowski), im Furmanowski rajon
 Lopatino (Iwanowo, Leschnewski), im Leschnewski rajon
in der Oblast Jaroslawl:
 Lopatino (Jaroslawl, Breitowski), im Breitowski rajon
 Lopatino (Jaroslawl, Jaroslawski), im Jaroslawski rajon
 Lopatino (Jaroslawl, Nekousski), im Nekousski rajon
 Lopatino (Jaroslawl, Uglitschski), im Uglitschski rajon
in der Oblast Kaluga:
 Lopatino (Kaluga, Dserschinski), im Dserschinski rajon
 Lopatino (Kaluga, Malojaroslawezki), im Malojaroslawezki rajon
 Lopatino (Kaluga, Schukowski), im Schukowski rajon
 Lopatino (Kaluga, Tarusski), im Tarusski rajon
in der Oblast Kirow:
 Lopatino (Kirow)
in der Region Krasnojarsk:
 Lopatino (Krasnojarsk)
in der Republik Mordwinien:
 Lopatino (Mordwinien, Torbejewski), im Torbejewski rajon
 Lopatino (Mordwinien, Tschamsinski), im Tschamsinski rajon
in der Oblast Moskau:
 Lopatino (Moskau, Leninski), im Leninski rajon
 Lopatino (Moskau, Moschaiski), im Moschaiski rajon
in der Stadt Moskau:
 Lopatino (Moskau)
in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Lopatino (Nischni Nowgorod, Bogorodski), im Bogorodski rajon
 Lopatino (Nischni Nowgorod, Krasnobakowski), im Warnawinski rajon
 Lopatino (Nischni Nowgorod, Lukojanowski), im Lukojanowski rajon
 Lopatino (Nischni Nowgorod, Schachunski), im Schachunski rajon
 Lopatino (Nischni Nowgorod, Sergatschski), im Sergatschski rajon
 Lopatino (Nischni Nowgorod, Tonschajewski), im Tonschajewski rajon
 Lopatino (Nischni Nowgorod, Wadski), im Wadski rajon
 Lopatino (Nischni Nowgorod, Warnawinski), im Warnawinski rajon
in der Oblast Nowgorod:
 Lopatino (Nowgorod, Chwoininski), im Chwoininski rajon
 Lopatino (Nowgorod, Moschenski), im Moschenski rajon
in der Oblast Nowosibirsk:
 Lopatino (Nowosibirsk)
in der Oblast Pensa:
 Lopatino (Pensa, Belinski), im Belinski rajon
 Lopatino (Pensa, Gorodischtschenski), im Gorodischtschenski rajon
 Lopatino (Pensa, Lopatinski), Verwaltungszentrum des Lopatinski rajon
 Lopatino (Pensa, Mokschanski), im Mokschanski rajon
 Lopatino (Pensa, Wadinski), im Wadinski rajon
in der Oblast Pskow:
 Lopatino (Pskow, Beschanizki), im Beschanizki rajon
 Lopatino (Pskow, Noworschewski), im Noworschewski rajon
 Lopatino (Pskow, Palkinski), im Palkinski rajon
 Lopatino (Pskow, Pskowski), im Pskowski rajon
 Lopatino (Pskow, Puschkinogorski), im Puschkinogorski rajon
 Lopatino (Pskow, Pustoschkinski), im Pustoschkinski rajon
 Lopatino (Pskow, Sebeschski, Bojarinowskaja), im Sebeschski rajon, Landgemeinde Bojarinowskaja wolost
 Lopatino (Pskow, Sebeschski, Sebeschskoje), im Sebeschski rajon, Landgemeinde Sebeschskoje
in der Oblast Rjasan:
 Lopatino (Rjasan)
in der Oblast Samara:
 Lopatino (Samara, Wolschski), im Wolschski rajon
 Lopatino (Samara, Krasnojarski), im Krasnojarski rajon
 Lopatino (Samara, Stawropolski), im Stawropolski rajon
in der Oblast Saratow:
 Lopatino (Saratow, Balaschowski), im Balaschowski rajon
 Lopatino (Saratow, Rtischtschewski), im Rtischtschewski rajon
in der Oblast Sachalin:
 Lopatino (Sachalin, Newelsk), im Stadtkreis Newelsk
 Lopatino (Sachalin, Tomari), im Stadtkreis Tomari
in der Oblast Smolensk:
 Lopatino (Smolensk, Jelninski), im Jelninski rajon
 Lopatino (Smolensk, Wjasemski), im Wjasemski rajon
in der Oblast Tambow:
 Lopatino (Tambow, Inschawinski), im Inschawinski rajon
 Lopatino (Tambow, Uwarowski), im Uwarowski rajon
in der Oblast Tula:
 Lopatino (Tula)
in der Oblast Twer:
 Lopatino (Twer, Bologowski), im Bologowski rajon
 Lopatino (Twer, Kuwschinowski), im Kuwschinowski rajon
 Lopatino (Twer, Penowski), im Penowski rajon
 Lopatino (Twer, Starizki), im Starizki rajon
 Lopatino (Twer, Torschokski), im Torschokski rajon
in der Oblast Wologda:
 Lopatino (Wologda)

Siehe auch:
 Wolschsk (bis 1940 Lopatino)